Дур-Дур может означать:
 Дур-Дур (река) — река в России, протекает в Республике Северная Осетия — Алания. 
 Дур-Дур (село) — село в Дигорском районе республики Северная Осетия — Алания.